Га́лька — українське прізвище.

Відомі носії 

 Галька Антін — галицький громадський діяч, повітовий комісар Тлумача часу ЗУНР
 Галька Ігнатій — галицький громадський діяч, москвофіл, священик УГКЦ, фольклорист, публіцист.

Примітки